Улицький Олег Андрійович (1954) — український вчений-геолог, Доктор геологічних наук.
 Улицький Павло Михайлович (1923—1996) — Герой Радянського Союзу.
 Улицький Семен Семенович (1961) — радянський та український футболіст, захисник.

Див. також 
 Улицька
 Урицький Мойсей Соломонович (1873—1918) — російський революційний і політичний діяч.

слов'янські прізвища